В парному розряді жіночого тенісного турніру Thunderbird Classic 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Трейсі Остін і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Енн Сміт 6-4, 6-7, 6-2.

Сіяні пари 

 Керрі Рід /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Франсуаза Дюрр /  Вірджинія Вейд (1-ше коло)

 Мартіна Навратілова /  Енн Сміт (фінал)
 Трейсі Остін /  Бетті Стов (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Arizona